Морле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Морле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер
 Морле () —  муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез.